

Доброшув — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Доброшув — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства